A NOVA Information Management School (NOVA IMS), antigo Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação (ISEGI), é uma faculdade da Universidade Nova de Lisboa, que tem como base de aprendizagem a estatística e a análise de dados. Foi criada em 1989 (o início da sua atividade ocorreu em 1990) como resposta à escassez de especialistas na gestão de informação, e à necessidade crescente de utilização das tecnologias de informação. A NOVA IMS fica localizada na freguesia de Campolide em Lisboa.

Atualmente três licenciaturas: Gestão de Informação, Sistemas e Tecnologias de Informação e Ciência de Dados. Além disso, oferece nove mestrados, vinte pós-graduações e um doutoramento.

Conta com mais de 3000 alunos (ano letivo 2020-2021), sendo que 25% são alunos estrangeiros, congregando mais de 80 nacionalidades.

A taxa de empregabilidade dos seus licenciados é de 95,3%

Ensino
Oferece atualmente três licenciaturas- Gestão de Informação, Sistemas e Tecnologias de Informação e Ciência de Dados. Oferecem também vários cursos de pós-graduação e mestrado e um doutoramento.
Destacam-se o mestrado em Estatística e Gestão de Informação com especialização em Análise de Risco e Marketing Research e CRM.

Eduniversal 
Pelo segundo ano consecutivo quatro dos mestrados da NOVA IMS ficaram colocados no TOP 4 Mundial, pelo Ranking Eduniversal.

Directores

Ligações externas 
 

Universidade Nova de Lisboa
Fundações em Portugal em 1989

